Эрик Эдуардович Валентинов-Миллер () — советский художник, Заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР, Заслуженный художник РСФСР, член Союза художников СССР (1963).

Биография 
В 1927 году окончил ВХУТЕМАС. Его наставником был А. Е. Архипов. После окончания оформлял спектакли в театрах Челябинска, Астрахани, Свердловска, Ташкента, Энгельса, Самары.

В 1937 году был репрессирован. Отбывал срок на Колыме. В заключении оформлял спектакли в народном театре посёлка Усть-Омчуг.

В 1947 году, после освобождения, работал в Магаданском музыкально-драматическом театре, где оформил около 15 спектаклей. В 1955 году переехал в Грозный. Работал в Грозненском русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова, подготовил более 500 спектаклей.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР (1960);
 Заслуженный художник РСФСР (1969);

Литература 
 

Художники XX века
Выпускники ВХУТЕМАСа
Репрессированные в СССР
Заслуженные деятели искусств Чечено-Ингушской АССР